Peka bezieht sich auf: 
 ein auch als Sač bekanntes Schmorgefäß, das in weiten Teilen des Balkans verwendet wird
 Jan Peka (1894–1985), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Peka (Lesotho), Ort in Lesotho